Beyond the Gates — название двух метал-альбомов:

 Beyond the Gates — второй альбом дэт-метал-группы Possessed, вышедший в 1986 году.
 Beyond the Gates — дебютный сольный альбом Йоакима Канса, выпущенный в 2004 году.